Arambarri es el apellido de varias personalidades:
Angélica M. Arambarri, botánica, y micóloga argentina.
Jesús María Arambarri, conocido como Arambarri, futbolista español.
Mauro Arambarri, futbolista uruguayo.

Otros usos 
También puede encontrarse este apellido con la forma esdrújula Arámbarri.